Jousseaume est un patronyme porté par plusieurs personnalités françaises :
André Jousseaume, cavalier né en 1894 et mort en 1960.
André-Marie-Joseph Jousseaume  de  La  Bretesche (1895-1985), général français.
Claude Jousseaume, homme politique né en 1933.
Félix Pierre Jousseaume, zoologiste né en 1835 et mort en 1921.
Hanaël Jousseaume, poète poitevin.
Homonymie de patronyme